La Serie A 2007-08, conocida por motivos de patrocinio como Serie A TIM fue la edición número 86 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 20 de septiembre de 2008. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Cimberio Varese y el Legea Scafati descenderían a la Legadue.

El campeón sería por tercera vez en su historia y segunda consecutiva, el Montepaschi Siena tras derrotar a la Lottomatica Roma en cinco partidos.

Equipos

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2007-08 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 2007-08 Standings and Stats

2008
Baloncesto en 2007
Baloncesto en 2008